Wümme steht für:

 Wümme, Hauptquellfluss der Lesum
 Kleine Wümme, linker Zufluss der Wümme
 Untere Wümme (Bremen), Naturschutzgebiet in  Blockland und Borgfeld
 Wümme-Radweg, Radfernweg in Niedersachsen und Bremen
 Wümme (Schiff), Fischlogger von 1899
 Wümme-Zeitung für Lilienthal
 Wümme, Name einer Ortschaft, die nahe der ersten Überquerung der Wümme durch die B 75 (zwischen Tostedt und Lauenbrück) liegt.

Siehe auch:
 Wumme